Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2019 проводился с 12 по 17 февраля 2019 года в городе Саппоро. Турнир проводился в 36-й раз.

В чемпионате принимало участие 9 команд.

Команда-чемпион получала право выступать как женская сборная Японии по кёрлингу на , который состоится в марте 2019 в городе Силькеборг (Дания).

Победителями чемпионата стала команда скипа Сэйна Накадзима, победившая в финале команду скипа Сацуки Фудзисава. Бронзовые медали завоевала команда скипа Саяка Ёсимура.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2019.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят четвертьфинальный матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют в четвертьфинале за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не играется, 3-е место занимает проигравший в полуфинале.

Время начала матчей указано по североамериканскому восточному времени (Eastern Time; UTC-5).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип 
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="25"| 8
!width="25"| 9
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
| 1||align=left|Aki Goto         ||  * ||2:10|| 8:7|| 1:8|| 5:7|| 1:9|| 7:8||11:1|| 4:6|| 2 || 6 ||7
|- bgcolor=#cfc
| 2||align=left|Саяка Ёсимура    ||10:2||  * || 8:4|| 5:6||11:6|| 7:9|| 9:1||12:2|| 4:9|| 5 || 3 ||4
|-
| 3||align=left|Wakaba Kawamura  || 7:8|| 4:8||  * ||3:10|| 9:8|| 3:9|| 4:9||14:2|| 2:8|| 2 || 6 ||8
|- bgcolor=#cfc
| 4||align=left|Тори Коана       || 8:1|| 6:5||10:3||  * || 9:3|| 8:9||11:1||13:1|| 4:5|| 6 || 2 ||3
|-
| 5||align=left|Kaede Kudo       || 7:5||6:11|| 8:9|| 3:9||  * || 5:6|| 8:6||11:2|| 3:9|| 3 || 5 ||5
|- bgcolor=#cfc
| 6||align=left|Сэйна Накадзима  || 9:1|| 9:7|| 9:3|| 9:8|| 6:5||  * || 9:4||10:1|| 6:5|| 8 || 0 ||1
|-
| 7||align=left|Маю Нацуизака    || 8:7|| 1:9|| 9:4||1:11|| 6:8|| 4:9||  * ||14:2|| 1:8|| 3 || 5 ||6
|-
| 8||align=left|Minako Tsuji     ||1:11||2:12||2:14||1:13||2:11||1:10||2:14||  * ||1:17|| 0 || 8 ||9
|- bgcolor=#cfc
| 9||align=left|Сацуки Фудзисава || 6:4|| 9:4|| 8:2|| 5:4|| 9:3|| 5:6|| 8:1||17:1||  * || 7 || 1 ||2
|}
 Проходят в плей-офф

 Плей-офф 

 Четвертьфиналы 
16 февраля, 4:001-я команда против 2-й3-я команда против 4-й' Полуфинал 16 февраля, 19:00 Финал 17 февраля, 3:50''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Японии по кёрлингу 2019 (муж. и жен.) | Japan Curling Association

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2019

Спорт в Японии в 2019 году
Чемпионаты Японии по кёрлингу среди женщин
Февраль 2019 года
Спортивные соревнования в Саппоро